Gitanopsis är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1895. Gitanopsis ingår i familjen Amphilochidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Gitanopsis